Hermann Fehr ist der Name folgender Personen: 

* Hermann Fehr (Politiker, 1909) (1909–1992), Schweizer Politiker (SP, Kanton Thurgau)
 Hermann Fehr (Politiker, 1941) (* 1941), Schweizer Politiker (SP, Kanton Bern)